Сан Хуан Теита има више значења:

 Општина Сан Хуан Теита (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Теита (Сан Хуан Теита, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику